Ajete puede referirse a:
El nombre común de la planta Allium ampeloprasum var. porrum
El nombre común de la planta Allium scorodoprasum.
El nombre común de la planta '''''Muscari comosum.